Der   ist ein See im nördlichen Teil der Region  auf der Nordinsel von Neuseeland.

Geographie 
Der   befindet sich im  , rund 3,5 km von der Westküste des mittleren Teils der   und des unter Touristen bekannten  entfernt. Die kleine Siedlung  ist rund 3,4 km in östlicher Richtung zu finden. Der rund 90,19 Hektar große See erstreckt sich über eine Länge von rund 1,67 km in Westnordwest-Ostsüdost-Richtung und misste an seiner breitesten Stelle rund 920 m. Der See vertieft sich bis auf 12,7 m in seinem südöstlichen Teil, wo er vom   entwässert wird. Zu erreichen ist der See über die   von  aus.

Siehe auch 
 Liste der Seen in Neuseeland

Literatur

Einzelnachweise 

Wahakari, Lake
Wahakari, Lake
SWahakari